Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Luis David Martínez e Andrea Vavassori hanno sconfitto Juan Ignacio Galarza e Tomás Lipovšek Puches con il punteggio di 7-6(7-4), 3-6, [12-10].

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Andrea Vavassori (campioni)
  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (primo turno)

  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (quarti di finale) 
  Marek Gengel /  Adam Pavlásek (semifinale)

Wildcard 

  Gabriele Crivellaro /  Alessio Zanotti (primo turno)

  Gian Matías Di Natale /  Samuele Seghetti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Verona 2022